Cervignano ist Namensteil mehrerer italienischer Gemeinden:
 Cervignano d’Adda, eine Gemeinde in der Provinz Lodi
 Cervignano del Friuli, eine Gemeinde in der Provinz Udine